Face Off, Part II — сьомий студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблом Money & Power Records 1 березня 2005 р. Фотограф: Шеннон П. Макколлам.

Список пісень 
 «P.T. Are You wit Me?» — 1:38
 «WWW? (Who, Want, War)» — 4:53
 «Murder Man» — 4:11
 «Get Dat Money (Part II)» — 5:23
 «Ridin' Big (Part II)» — 3:42
 «Arrest in Effect» — 3:51
 «Equipped in This Game?» — 3:22
 «I Wanna Taste You» (з участю Mr. Gary) — 4:17
 «Where Them Niggaz At?» — 3:33
 «Just to Fight» — 3:40
 «Yeah!!!» — 3:50
 «Phone Call to PimpinKen.net» — 1:59
 «Respect Game» (з участю Little Pere та Pimpin Ken) — 4:04
 «Acid Rain» (з участю Sky) (In Loving Memory of Kurt Cobain) — 3:57
 «Gone Getcha» — 4:21
 «Call to Portis» — 1:14
 «Keep on Movin'» — 3:46
 «Champion» — 3:52

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми